Татишев — фамилия; имеет женскую форму Татишева.
 Татишев, Бейбит Амиржанович (род. 1984) — казахстанский футболист, полузащитник талдыкорганского «Жетысу», выступающего в чемпионате Казахстана.
 Татишев, Ержан Нурельдаемович (1967—2004) — финансист Казахстана, банкир, председатель правления системообразующего банка Казахстана «ТуранАлем» и крупный его акционер.